Oryszew-Osada – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki
 Nowy Oryszew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki